Il doppio del Movistar Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gastón Etlis e Martín Rodríguez erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Agustín Calleri e Mariano Hood.

Calleri e Hood hanno battuto in finale 6–3, 1–6, 6–4 František Čermák e Leoš Friedl.

Teste di serie
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)
 František Čermák /  Leoš Friedl (finale)
 Simon Aspelin /  Andrew Kratzmann (primo turno)
 Lucas Arnold /  Luis Lobo (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Movistar Open 2003
ATP Tour 2003